Alice Bah Kuhnke – giornalista e politica svedese
 Christian Kuhnke – ex giocatore di tennis tedesco
 Günter Kuhnke – ufficiale della marina tedesca, imbarcato su sommergibili nella seconda guerra mondiale, Cavaliere della Croce di Ferro
 Johannes Bah Kuhnke – attore e cantante svedese